Lazzarin ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Lazzarin (* 1981; genannt „Danti“), italienischer Sänger und Rapper, siehe Two Fingerz
 Ilenia Lazzarin (* 1982), italienische Schauspielerin

Siehe auch:
 Lazzarini
 Aldo Lazzarín Stella